Данная статья представляет собой список областей и городов республиканского значения Республики Казахстан, упорядоченных по их валовому региональному продукту на душу населения.

В списке представлены статистические данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана. Данные приведены в тысячах тенге в текущих (номинальных) основных ценах (к примеру, ВРП 1 042,9 на душу населения означает, что в год на 1 человека в конкретном регионе производится товаров и услуг на 1 млн 042 тысячи 900 тенге).

Список областей и городов республиканского значения Казахстана по ВРП на душу населения за 2016 год

См. также 
 Список областей и городов республиканского значения Казахстана по ВРП
 Экономика Казахстана
 Валовой региональный продукт

Ссылки 
 Валовой региональный продукт на сайте Комитета по статистике МНЭ РК

Примечания 

Экономика Казахстана